José Dominguez peut désigner :
 José López Domínguez (1829-1911), homme politique espagnol ;
 José Domínguez Muñoz, dit El Cabrero (1944-), chanteur espagnol de flamenco ;
 José Dominguez (1974-), footballeur et entraîneur portugais ;
 José Dominguez (1990-), joueur dominicain de baseball.